Jacobfeuerborn ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Jacobfeuerborn (* 1960), deutscher Ingenieur und Vorsitzender der Telekom-Tochtergesellschaft Deutsche Funkturm
 Heinrich Jacobfeuerborn (1883–1979), deutscher Zoologe und Limnologe (nannte sich später Heinrich Jacob Feuerborn)
 Otto Jacobfeuerborn (1887–1965), deutscher Forstmeister und Landrat (Bruder des vorigen, nannte sich später Otto Feuerborn)

Siehe auch:

 Feuerborn